

Geografia 
 Allan – comune francese nel dipartimento di Drôme
 Allan – cittadina canadese nella provincia di Saskatchewan

Onomastica 
 Allan – variante del prenome maschile Alano

Persone 
 Áed Allán – re irlandese dell'ottavo secolo
 Allan Marques Loureiro (1991) – calciatore brasiliano
 Allan Rodrigues de Souza (1997) – calciatore brasiliano
 Anthony Havelock-Allan – produttore cinematografico e sceneggiatore britannico
 David Allan – pittore scozzese
 Elizabeth Allan – attrice britannica
 Gary Allan – cantautore statunitense
 George Allan (1875-1899) ex calciatore scozzese
 Harry Howard Barton Allan – botanico neozelandese
 James Allan – rugbista a 15 neozelandese
 Laurie Allan – batterista e percussionista britannico
 Lewis Allan – pseudonimo dello scrittore statunitense Abel Meeropol
 Scott Allan (1991) – calciatore scozzese
 Thomson Allan – ex calciatore scozzese
 Tommaso Allan – rugbista a 15 italiano
 William Allan – pittore scozzese

Personaggi fittizi 
 Allan Thompson – personaggio della striscia a fumetti belga Le avventure di Tintin
 Liz Allan – personaggio dei fumetti che compare nella serie dell'Uomo Ragno
 Zack Allan – personaggio della serie televisiva Babylon 5

Altro 
 Allan – singolo della cantautrice francese Mylène Farmer
 Distribuzione Allan – sistema meccanico di comando usato nelle locomotive a vapore

Pagine correlate 
 Allen